CAO puede referirse a:

Personas

 Cao Cao, último primer ministro de la dinastía china Han. 
 José María Cao Luaces, dibujante español, padre de la caricatura política argentina.
 Emilio Cao, músico y compositor gallego.
 Diogo Cão, navegante portugués.
 Jorge Cao, actor cubano.
 Julio Rubén Cao, Maestro y soldado caído en combate en las Malvinas
 Paco Cao, pintor asturiano.
 Alejandro Cao de Benós, presidente de la Asociación de Amistad con Corea. 
 la Señora de Cao, gobernante moche.
Organizaciones
 Comunidad Africana Oriental.
 Conceyu Abiertu pola Oficialidá.
Compuestos químicos
 el óxido de calcio por su fórmula química CaO.

Acrónimos